Chibi, terme japonais d'anime ou de Manga qui veut dire  ;
 Chibi, ville de la province du Hubei en Chine ;
 Chibi, chanteuse canadienne membre du groupe The Birthday Massacre ;
 Chi Bi, ou bataille de la Falaise rouge, une bataille qui eut lieu en Chine en 208 ;
 Chibi-Robo!, jeu vidéo sorti sur GameCube en 2006 ;
 Chibi Online, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur sorti en 2009.

it:Gli ammiratori di Lamù#Chibi